Wang Meng (王猛) est un ministre sous l'empereur Fú Jiān (苻堅) de l'État du Qin antérieur, au .
 Wang Meng (王蒙) est un peintre chinois de la dynastie Yuan (vers 1308 – 1385).
 Wang Meng (王蒙) est un écrivain chinois né en 1934 à Pékin.
 Wang Meng (王濛) est une patineuse chinoise née en 1985.